Флаг муниципального образования Ру́сско-Высо́цкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5639.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в красном, жёлтом, белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле восстающий горностаевый лев, вооружённый золотом, стоящий на серебряном холме и сопровождаемый внизу, поверх холма цветами фиалок, переменяющих тинктуру с золота в червлёни на червлёнь в серебре, с такими же листьями и стеблями, уложенные в пояс один подле другого; сопровождаемый в верхних углах серебряными отвлечёнными сообращёнными головами петухов с золотыми гребнями, клювами, бородами и языками».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Лев горностаевой расцветки взят из герба прошлого владельца территории графа Г. Г. Орлова.

Белая полусфера, на которой стоит лев, обозначает то, что поселение расположено на возвышенности.

Головы петухов по обе стороны ото льва символизируют птицеводство — специализацию основного предприятия села.

Пояс из цветов фиалки символизирует местную флору.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность, символ солнечного света и урожая.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость, символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции красный — «красивый».

Примечания